Příjmení Sedlecký nese více různých osobností:

 Heidenreich Sedlecký (???–1320) – opat sedleckého kláštera a diplomat
 Irena Sedlecká (1928–2020) – česká sochařka
 Michal Sedlecký (* 1979) – český moderní pětibojař

Česká příjmení